Села:
 Новоторецьке — Донецька область, Покровський район, Гродівська селищна громада
 Новоторецьке — Донецька область, Покровський район, Шахівська сільська громада